Bundesliga siatkarzy 2009/2010 – 54. sezon rozgrywek o mistrzostwo Niemiec. Zainaugurowany został 3 października 2009 roku, a zakończony 5 maja 2010 r.
W fazie zasadniczej 12 zespołów rozegrało mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. Do fazy play-off przeszło 8 najlepszych zespołów, gdzie rywalizowały systemem drabinkowym (ćwierćfinały i półfinały do dwóch zwycięstw, a finał do trzech zwycięstw). 

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentowały VfB Friedrichshafen, w Pucharze CEV – Generali Haching, a w Pucharze Challenge – SCC Berlin.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej 

1 Klub VC Franken ukarany został odjęciem dwóch punktów.

Liderzy

Faza play-off

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa 

1 Klub VC Franken nie otrzymał licencji na grę w 1. Bundeslidze.

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech
2009 w Niemczech
2010 w Niemczech